Japan Women’s Open Tennis 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2017 z cyklu Japan Women’s Open Tennis rozgrywany w dniach 11–17 września 2017 roku w Tokio na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Japonii
Zawody sportowe w Kōtō (Tokio)